Morgan City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morgan City (Louisiana)
Morgan City (Mississippi)